San Clemente se poate referi la:
Papa Clement I, 
Bazilica San Clemente din Roma, monument istoric și de arhitectură
San Clemente, Emilia-Romagna, o comună din provincia Rimini, Italia.
San Clemente, Spania, un oraș din Spania, situat în provincia Cuenca din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.
San Clemente, Chile, un oraș și comună din provincia Talca, regiunea Maule, Chile